Monistrol de Montserrat kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Monistrol de Montserrat (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Monistrol de Montserrat (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar